A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték Whistlerben. A nehéz körülmények közötti versenyen 18-an nem értek célba, közülük a negyvenéves svéd Patrik Järbyn bukása volt a legsúlyosabb, aki hosszú repülés végén a hátára esett. A versenyt két amerikait megelőzve a norvég Aksel Lund Svindal nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források

További információk 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon